Folivoro è un termine generico che si riferisce a tutti gli animali che si nutrono di foglie
Folivora è un sottordine di mammiferi che raggruppa alcune famiglie di bradipi